Santa Maria de Bell-lloc (Dorres), església romànica de l'Alta Cerdanya
 Santa Maria de Bell-lloc (Santa Coloma de Queralt), església romànica de la Conca de Barberà
 Santa Maria de Bell-lloc d'Aro, església romànica del Baix Empordà
 Santa Maria de Bell-lloc (Palamós)